Geografia:
 Margalef, municipi del Priorat
 Margalef (cim) muntanya del Pla d'Urgell.

 Història de Catalunya:
 Combat de Margalef batalla de 1413 prop d'aquest municipi.

 Onomàstica:
 Joan Manuel Margalef i Ayet, (Benissanet, 19 de novembre de 1970) músic.
 Ramon Margalef i López, (Barcelona 1919 - 2004) ecòleg català